Paulino de Nola (m. 433) - santo cristão do século V.
 Paulino de Iorque (m. 644) - santo e arcebispo de Cantuária do século VII.
 Paulino II de Aquileia - (m. 802 ou 804) - santo e patriarca de Aquileia no século VII.

Outros 
 Nome pelo qual são conhecidos os torcedores do São Paulo Futebol Clube, da cidade de São Paulo, Brasil.

Ver também 

Desambiguações de santos